Sasin steht für:
 eine Antilopenart, siehe Hirschziegenantilope
 SS-8 Sasin, NATO-Codename einer sowjetischen Rakete, siehe R-9
 Sasin Aircraft Service, australischer Flugzeughersteller